

Каратауський сільський округ — адміністративна одиниця, Сузацький район, Туркестанська область
 Каратауський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область

Дивись також 
 Каратау